Китайский саммит G-20, 11-й саммит лидеров стран «Группы 20», который прошёл 4—5 сентября 2016 года в городе Ханчжоу — столице провинции Чжэцзян, КНР. Это одиннадцатая встреча G20 и первая, прошедшая в Китае.

Участники саммита G20

Приглашённые государства

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница саммита G-20.
 Бремя больших надежд: в Ханчжоу завершился саммит G20. РИА Новости

2016 год в экономике
2016 год в политике
Сентябрь 2016 года
События 4 сентября
События 5 сентября
2016 год в международных отношениях
Ханчжоу